Puchar Króla 2010/2011 – 107. edycja Pucharu Króla. Rozgrywki rozpoczęły się 21 sierpnia 2010 i zakończyły 20 kwietnia 2011. Finał rozegrano na stadionie Estadio Mestalla w Walencji. W finale Real Madryt pokonał FC Barcelonę 1:0.

Zakwalifikowane drużyny 
20 drużyn z rozgrywek La Liga w sezonie 2009/2010.

21 drużyn z rozgrywek Liga Adelante w sezonie 2009/2010. (Villarreal B nie brała udziału ponieważ jest rezerwą klubu Villarreal CF):

24 drużyn z rozgrywek Segunda División B w sezonie 2009/2010. (Drużyny zakwalifikowane to pięć najlepszych drużyn z każdej z czterech grup (z wykluczeniem rezerw) i cztery z największą liczbą punktów z pozostałych drużyn):

18 drużyn z rozgrywek Tercera División w sezonie 2009/2010. (Zwycięzcy z każdej z 18 grup (bez rezerw)):

Rundy „eliminacyjne”

Pierwsza runda 
Mecze rozegrano 21, 22, 24 i 25 sierpnia 2010.

CD Alcoyano, Cerceda, Jumilla, Lucena, Melilla, Poli Ejido i Real Jaén awansowały bez rozgrywania meczów.

|}

Druga runda 
Mecze rozegrano 1 września 2010.

Klub Orihuela awansował bez rozgrywania meczu.

|-
|align=right| CD Castellón ||align=center| 2-3 || Club Portugalete
|-
|align=right| CD Badajoz ||align=center| 2-0 (dog) || Real Jaen
|-
|align=right| Cádiz CF ||align=center| 3-1 || CE L´Hospitalet
|-
|align=right| CD Teruel ||align=center| 0-1 || Real Unión
|-
|align=right| AD Ceuta ||align=center| 2-1 || CD Guadalajara
|-
|align=right| CD Tudelano ||align=center| 0-2 || Lucena CF
|-
|align=right| UD Logroñés ||align=center| 0-0 (4-3)(kar) || CCD Cerceda
|-
|align=right| Deportivo Alcalá ||align=center| 1-3 (dog) || UE Sant Andreu
|-
|align=right| Real Oviedo ||align=center| 2-2 (4-5)(kar) || Real Murcia CF
|-
|align=right| Poli Ejido ||align=center| 1-0 || Alcoyano
|-
|align=right| Caudal Deportivo ||align=center| 0-1 (dog) || Universidad de Las Palmas CF
|-
|align=right| Jumilla CF ||align=center| 0-1 (dog) || UD Melilla
|-
|align=right| Córdoba CF ||align=center| 1-0 (dog) || CD Numancia
|-
|align=right| Albacete Balompié ||align=center| 0-2 || Granada CF
|-
|align=right| FC Cartagena ||align=center| 1-3 || Rayo Vallecano
|-
|align=right| Ponferradina ||align=center| 2-0 || Recreativo de Huelva
|-
|align=right| Real Betis ||align=center| 2-1 || UD Salamanca
|-
|align=right| Real Valladolid CF ||align=center| 5-3 || UD Las Palmas
|-
|align=right| AD Alcorcón ||align=center| 3-2 (dog) || Celta de Vigo
|-
|align=right| Elche CF ||align=center| 4-1 || CD Tenerife
|-
|align=right| Girona FC ||align=center| 1-1 (3-5) (kar) || SD Huesca
|-
|align=right| Gimnàstic de Tarragona ||align=center| 1-2 || Xerez CD
|-
|}

Trzecia runda 
Mecze rozegrano 8 i 15 września 2010.

Klub Portugalete awansował bez rozgrywania meczu.

|}

Główna drabinka 

 Wszystkie wyniki to suma bramek w dwumeczu (oprócz finału).
 gnw ← przewaga goli na wyjeździe

Półfinały

Pierwszy mecz

Rewanż 

FC Barcelona wygrała 8:0 w dwumeczu.

Real Madryt wygrał 3:0 w dwumeczu.

Finał

Klasyfikacja strzelców bramek

Zobacz też 
 Primera División

Linki zewnętrzne 
 Puchar Króla w serwisie marca.com 
 Puchar Króla w serwisie as.com 

Puchar Króla
2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2010 w Hiszpanii
2011 w Hiszpanii